Niemcy:
 Affalterbach – dzielnica Pfaffenhofen an der Ilm
 Affalterbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg